Les championnats du monde de pétanque 2004 est une édition des championnats du monde de pétanque.

Présentation 
Cette compétition constitue la  des triplettes séniors, la  en tir de précision sénior, la  des triplettes séniors féminines et la  du tir de précision sénior féminine. Elle se déroule à Grenoble (France) du 22 au  pour les triplettes séniors et le tir de précision sénior. Elle se déroule à Maspalomas (Espagne) du 8 au  pour les triplettes séniors féminines et le tir de précision sénior féminine.

Résultats à Grenoble (France)

Triplette sénior

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Groupe F

Groupe G

Groupe H

Seizième de finale de poules

Poule S

Poule T

Poule U

Poule V

Poule W

Poule X

Poule Y

Poule Z

Huitième de finale de poules

Poule 1

Poule 2

Poule 3

Poule 4

Phase finale

Tir de précision sénior

Eliminatoires

Repêchages 

 Barrage

Phase finale

Résultats à Maspalomas (Espagne)

Triplette sénior féminine

Tir de précision sénior féminine

Podiums

Tableau des médailles

Notes et références

Notes

Références 

2004
Pétanque
Sport en septembre 2004
Sport en juillet 2004
Sport en France en 2004
Championnat du monde à Grenoble
Championnat du monde en Espagne
Sport en Espagne en 2004
Sport en Grande Canarie